La mañana puede referirse a: 

 La mañana, programa de televisión español emitido por La 1 de Televisión Española.
 La mañana, programa de televisión chileno emitido por Chilevisión.